Kujala är ett finskt efternamn som burits av bland andra.

Kalervo Kujala
Nicholas Kujala
Urho Kujala
Viljo Kujala
Wiljo H. Kujala